Овде су дати састави екипа учесница на Европском првенству у рукомету 2010. одржаном у Аустрији, између 19. јануара и 31. јануара 2010. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Селектор: Николај Чигарјов  (29.02.1964)

Селектор: Лино Червар  (22.09.1950)



Селектор: Леонид Захаров  (02.04.1942)

Група Б

Селектор: Сеад Хасанефендић  (01.08.1948)

Селектор: Гудмундур Гудмундсон  (23.12.1960)

Селектор: Урлик Вилбек  (13.04.1958)



Грпа Ц







Селектор: Звонимир Сердарушић (02.09.1950)

Група Д

Селектор: Клод Онеста (06.02.1957)





Европско првенство у рукомету 2010.